El término Almonte puede referirse a:

Geografía 
 Río Almonte, río de España, afluente del río Tajo, que discurre por la provincia de Cáceres (Extremadura). 
 Almonte, municipio español en la provincia de Huelva.
 Almonte, barrio de la ciudad canadiense de Mississippi Mills, en Ontario, Canadá.

Personas 
 Juan Nepomuceno Almonte, general, político y diplomático mexicano.